Muddais kan syfta på:

 Muddais, Pargas stad – en by i Pargas stad
 Muddais, Bjärnå kommun – en by i Bjärnå kommun, Västra Finlands län, på finska Mutainen
 Muddais prästgård – en prästgård i Finland